Wilhelmus – hymn wielkoksiążęcy Luksemburga od 1919 r. Autorem słów jest pisarz luksemburski Nik Welter. Melodia wywodzi się z XVI wieku, jej autor jest nieznany. Początkowo hymn miał identyczny tekst jak obecny hymn Holandii – "Het Wilhelmus" (Wilhelm). Dopiero w 1919, z okazji ślubu wielkiej księżnej Szarlotty z Feliksem Burbonem-Parmeńskim, Nikolaus Welter napisał nowy hymn dla Domu Luxembourg-Nassau-Bourbon.

Tekst hymnu

Zobacz też 
 Hymn państwowy Luksemburga - Ons Hémécht

Linki zewnętrzne 
 Hymn na stronie wielkiego księcia

Luksemburg
Luksemburg